Zach Hyman (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue au poste d'attaquant. Il est également un auteur de littérature d'enfance et de jeunesse traitant de son sport.

Biographie 
Le , il est échangé aux Maple Leafs de Toronto avec un choix conditionnel de septième tour au Repêchage d'entrée dans la LNH 2017 contre Greg McKegg.

Statistiques 

|-
| 2008-2009 || Red Wings de Hamilton ||OJHL ||49 ||13 ||24 ||37 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Red Wings de Hamilton ||OJHL ||49 ||35 ||40 ||75 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Red Wings de Hamilton ||OJHL ||43 ||42 ||60 ||102 ||24 ||7 ||3 ||5 ||8 ||6
|-
| 2011-2012 || Université du Michigan ||CCHA ||41 ||2 ||7 ||9 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Université du Michigan ||CCHA ||38 ||4 ||5 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Université du Michigan ||Big-10 ||35 ||7 ||10 ||17 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Université du Michigan ||Big-10 ||37 ||22 ||32 ||54 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Marlies de Toronto ||LAH ||59 ||15 ||22 ||37 ||24 ||15 ||3 ||3 ||6 ||23
|-
| 2015-2016 || Maple Leafs de Toronto ||LNH ||16 ||4 ||2 ||6 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 82 || 10 || 18 || 28 || 30 || 6 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2017-2018 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 82 || 15 || 25 || 40 || 37 || 7 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2018-2019 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 71 || 21 || 20 || 41 || 65 || 7 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2019-2020 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 51 || 21 || 16 || 37 || 23 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2020-2021 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 43 || 15 || 18 || 33 || 28 || 7 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2021-2022 || Oilers d'Edmonton || LNH || 76 || 27 || 27 || 54 || 36 || 16 || 11 || 5 || 16 || 4
|-

| 421 || 113 || 126 || 239 || 237 || 48 || 16 || 13 || 29 || 18

Références 

Naissance en juin 1992
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Auteur canadien de littérature d'enfance et de jeunesse
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Oil Kings d'Edmonton